Chotárny potok – potok na Słowacji, dopływ Kamienki w zlewni Popradu
 Chotárny potok – potok na Słowacji, dopływ Trnovki
 Chotárny potok – potok na Słowacji, dopływ Piešťa
 Chotárny potok – potok na Słowacji, dopływ Smereczka
 Chotárny potok – potok na Słowacji, dopływ Vesnéj